Descoberta — observação ou encontro de algo desconhecido
 Descobertas (coleção) — edição brasileira de «Découvertes Gallimard»
 Era dos Descobrimentos - também chamada de "Era das Descobertas"

Desambiguação